Jevgenij Borodavko (* 4. listopadu 1986 Riga, Sovětský svaz) je lotyšský zápasník–judista a sambista.

Sportovní kariéra 
Judu se věnuje v rižském sportovním klubu Makkabi pod vedením Olega Baskina. V lotyšské seniorské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2005. V roce 2008 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu a vypadl v úvodním kole s Italem Robertem Melonim. Od roku 2009 startuje v polotěžké váze do 100 kg. V roce 2012 se kvalifikoval na olympijských hrách v Londýně a vypadl ve druhém kole s Němcem Dmitrij Petersem v prodloužení. V roce 2016 na svých třetích olympijských hrách v Riu neuhlídal v úvodním kole uči-matu Japonce Rjúnosuke Hagy a prohrál na ippon.

Vítězství 
2008 - 1x světový pohár (Tallinn)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Lotyšsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Jevgenije Borodavka na Judoiside.com
 Výsledky a novinky Jevgenije Borodavka na Judobase.org

Lotyšští judisté
Lotyšští olympionici
Narození v roce 1986
Narození 4. listopadu
Žijící lidé
Muži
Narození v Rize